Ю́лия Серге́евна Леонтю́к (; род. , Пинск, Брестская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусская легкоатлетка, специализирующаяся в толкании ядра. Серебряный призёр чемпионата Европы в помещении 2015 года. Серебряный призёр Универсиады 2007 года. Четырёхкратная чемпионка Белоруссии. Участница летних Олимпийских игр 2016 года. Мастер спорта международного класса.

Биография 
Тренируется в Бресте под руководством Людмилы Владимировны Кунац.

Оказалась в спорте благодаря младшей сестре, которую она забирала после занятий лёгкой атлетикой. Однажды тренеры предложили и ей попробовать свои силы и пригласили на тренировки. Первый опыт оказался удачным, и Юлия продолжила повышать своё спортивное мастерство.

Успехи не заставили себя ждать. Леонтюк оказалась талантливой спортсменкой, и уже в 17 лет дебютировала на международной арене. На юношеском чемпионате мира 2001 года она завоевала бронзовую медаль в толкании ядра. Следом подоспели и другие успехи, среди которых победа на Европейском юношеском олимпийском фестивале, подиум юниорского первенства Европы, финалы всех крупнейших турниров в различных возрастных категориях. С 2006 года стала привлекаться в основной состав сборной (что было очень непросто, поскольку в Белоруссии было несколько спортсменок топ-уровня в её дисциплине).

В 2007 году стала второй на летней Универсиаде в Бангкоке с попыткой на 17,20 м. В следующем, олимпийском, сезоне Леонтюк удался впечатляющий прогресс в результатах. Она улучшила личный рекорд почти на метр, толкнув ядро в конце мая в Бресте на 19,79 м. Однако в июле ИААФ сообщила о положительной допинг-пробе спортсменки. В её организме был значительно превышен уровень тестостерона. Международная федерация дисквалифицировала Юлию на 2 года.

Однако пауза в карьере затянулась на 5 лет. Возвращение состоялось лишь в 2013 году. Обретя былую спортивную форму, Юлия стала показывать стабильные результаты, которых хватало, чтобы бороться за медали чемпионатов Европы (4-е место в 2014) и быть финалисткой чемпионатов мира (7-я на зимнем чемпионате в 2014-м и летнем в 2015-м). Зимой 2015 года установила личный рекорд для помещений (19,00 м) и приехала в качестве лидера европейского сезона на зимнее первенство континента. До последней попытки она шла на первом месте с броском на 18,60 м, но венгерка Анита Мартон смогла вырвать победу, установив национальный рекорд 19,20 м.

В 2016 году Юлия второй раз подряд остановилась в шаге от медали на чемпионате Европы. Участвовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где не смогла выйти в финал.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Юлии Леонтюк на сайте all-athletics.com
 Профиль Юлии Леонтюк на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Профиль Юлии Леонтюк на сайте Олимпийских игр 2016 года

Толкатели ядра Белоруссии
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Белоруссии по лёгкой атлетике